Лиственниця — народна назва модрини сибірської, що побутує на Черкащині;
 Лиственниця — колишня назва села Великий Листвен Городнянського району Чернігівської області.